HMS Ark Royal je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ark Royal (1587) 
 HMS Ark Royal (1914) 
 HMS Ark Royal (91) 
 HMS Ark Royal (R09) 
 HMS Ark Royal (R07)

Ark Royal